Luyang I o classe 052C – cacciatorpediniere della marina della Repubblica popolare cinese
Luyang II o classe 052B – cacciatorpediniere della marina della Repubblica popolare cinese